Мемориал Виктора Банникова — ежегодное футбольное соревнование для юношеских сборных, проходящее на Украине. Носит имя вратаря сборной СССР и первого президента Федерации футбола Украины Виктора Банникова (1938—2001). Основано в 1998 году как соревнование юношеских команд украинских клубов, в первом турнире участвовали 12 команд. Победителями стали клубы АТЕК и киевское «Динамо». В следующем году в турнире приняли участие 16 клубов из разных стран, с 2002 года здесь выступают только юношеские сборные.
В 2014 году турнир был отменён в связи с отказом участников соревнований ехать на Украину из-за нестабильной ситуации в стране.
В 2015 году турнир был отменён в связи с отказом большинства приглашенных участников прибыть в Киев. Готовой приехать на Украину оказалась только сборная Латвии.

Все выступления

Формат турнира 
На первом этапе команды методом жеребьевки распределяются в две группы по 4 команды где играют в один круг по системе каждый с каждым. На втором этапе победители групп разыгрывают 1-2 место, вторые места в группе разыгрывают 3-4 место, команды которые заняли третье место в группе, разыгрывают 5-6 место и команды которые заняли четвёртое место в группе разыгрывают 7-8 место.

Формат матча 
Матч длиться в формате два равных тайма по 40 минут, перерыв между таймами 15 минут. 
В матчах за итоговое места в случаи ничьи пробивается серия пенальти. 
Количество замен не ограниченное. Матч обслуживает бригада арбитров 4 человека, главный судья в поле, два боковых лайнсмена и резервный 4й арбитр.

Примечания

Ссылки 
 Турнір В. М. Баннікова

Международные соревнования по футболу на Украине